Papež Marin je bilo ime več papežev:

 Papež Marin I. (882–884)
 Papež Marin II. (942–946)